Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Maria Lankowitz du 25 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Judith Wiesner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Patricia Tarabini.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Événement sportif en Styrie
Autriche
Sport en Autriche en 1994
Tennis en juillet 1994